Партія «Селянський блок "Аграрна Україна"» — українська політична партія.
Селянський блок «Аграрна Україна» — політичний блок на .
Аграрна Україна — видання.